RGP steht für:
 Redemption Grace Period
 rigid gas permeable (dt.: formstabil sauerstoffdurchlässig), Typ von Kontaktlinsen, siehe Kontaktlinse #RGP-Kontaktlinsen gegenüber weichen Kontaktlinsen
 Resources Global Professionals, US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen, NASDAQ-notiert
 Royal Gibraltar Police
 Rame à grand parcours, französische Dieseltriebwagen (z. B. SNCF X 2400)

Abkürzung